Aero er en græsk forstavelse, der relaterer sig til luft og flyvning. I britisk engelsk anvendes ordet som et adjektiv med betydning af flyvning.

Aero kan også referere til:

Flyvning og rumfart

Luftfartselskaber og selskaber 
 Aero (Polsk luftfartsselskab), et polsk luftfarstselskab stiftet i 1925 og senere overtaget af LOT
 Aero, en amerikansk flyproducent, der siden blev til Aero Design and Engineering Company og senere Aero Commander divisionen i Rockwell International
 Aero Airlines, et estisk luftfartsselskab ejet af Finnair
Aero Condor Peru
 Aero Contractors (Nigeria), et luftfartsselskab fra Nigeria
 Aero Contractors (US), et privat charterselskab i Smithfield, North Carolina, der hævdes at foretage flyvninger for Central Intelligence Agency
 Aero-Lloyd, dansk rejsearrangør
 Aero Ltd, en polsk flyproducent
 Aero Nord, dansk charterselskab, senere fusioneret til Internord
 Aero O/Y, det navn, der blev benyttet af Finnair indtil 1953
 Aero Vodochody, en tjekkisk flyproducent
Aerocondor
 Aeroflot, russisk luftfartsselskab
 Aerolíneas Argentinas, argentinsk luftfartsselskab
 Aeroméxico, mexikansk luftfartsselskab
 Aeroperú, peruviansk luftfartsselskab
Aeropostal Alas de Venezuela, luftfartsselskab fra Caracas i Venezuela
 Aéropostale, et fransk luftfartsselskab 
 Gulfstream Aerospace
 Skandinavisk Aero Industri 
 Volvo Aero, en tidligere division inden for Volvo-koncernen

Begivenheder 
 AERO Friedrichshafen, et airshow der afholdes årligt i Tyskland

Anden brug 
 Aerodynamik

Kunst, kultur og medier

Musik
 AERO, et album fra 2004 af Jean-Michel Jarre
 Aero - Tribute to the Wind, en koncert i 2002 med Jean Michel Jarre i Aalborg
 Aerodynamic (Daft Punk), et instrumentalnummer med Daft Punk
 Aerosmith

Computere og teknologi
.aero, et Internet top-level domæne
 Compaq Aero, en PDA (Personal Digital Assistant)
 Dell Aero, den første smartphone fra Dell
 Nokia Aero, en koncept-telefon fra Nokia
Windows Aero, et brugerinterface i Windows Vista og Windows 7

Biler
 Aero (bil), en tjekkoslovakisk bil 
 Aero Minor, en tjekkoslovakisk bil 
 Aero, en variant af biler fra Saab Automobile med særlig høj ydelse
 SSC Aero, en sportsvog fra Shelby Super Cars